La palabra picante puede hacer referencia a:

 Picantería, establecimiento que se dedica a la producción de guiso picante.

Gastronomía 

 Picante (guiso), tipo de guiso comúnmente consumido en las regiones andinas.
 Picante a la tacneña, plato típico del departamento de Tacna, en Perú.
 Picante de cuy, plato comúnmente consumido en varias regiones de la cordillera de los Andes.
 Picante surtido, plato típico del departamento de La Paz, en Bolivia.
 Puca picante, plato típico peruano, típicamente consumido en el departamento de Ayacucho.
 Queijo Picante da Beira Baixa, un tipo de queso portugués con denominación de origen que es protegida a nivel europeo.

Salsas 

 Aceite picante, salsa picante de origen asiático, resultado de mezclar aceite vegetal con algún tipo de Chile.
 Salsa picante, varias salsas y aderezos con sabor picante.
 Salsa Picante Cholula, una marca mexicana de salsas picantes.
 Salsa roja picante (México), salsa mexicana de color rojo hecha mayoritariamente con tomates.
 Salsa verde picante, salsa mexicana de color verdoso hecha con tomates verdes.

Entretenimiento

Cine 

 Chile Picante, película mexicana de 1983, producida por René Cardona Jr.
 Cachitos picantes, película estadounidense del año 2000, dirigida por el mexicano Alfonso Arau.

Televisión 

 Fútbol Picante, serie de televisión mexicana producida por la cadena ESPN.
 Picante surtido (serie de televisión), serie de televisión boliviana dirigida por Yuri Román, producida por la Red ATB.